Слупя — одноимённые польские гмины (волости):

 Слупя — входит как административная единица в Конецкий повят.
 Слупя — входит как административная единица в Скерневицкий повят, Лодзинское воеводство.
 Слупя — входит как административная единица в Енджеювский повят, Свентокшиское воеводство.
 Слупя — река в городе Слупск, Польша.

См. также 
 Нова-Слупя